Ranu peut désigner :
Jean-Christian Ranu, un personnage de fiction imaginé par Nicolas & Bruno
l'Alliance rwandaise pour l'unité nationale (ARUN) ou (Rwandese Alliance for National Unity : RANU) , une organisation de réfugiés du Rwanda